Kelutan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kelutan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Kelutan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar